Солнечное затмение 2 августа 2027 года — полное солнечное затмение 136 сароса, полную фазу которого можно будет наблюдать на территории Испании, Африки, Саудовской Аравии, Йемена и Сомали. Частные фазы затмения будут видны в Северной Америке, в Европе, в Африке и в юго-западной Азии. Наилучшим местом наблюдения будет Луксор, Египет.

Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 22 июля 2009 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 12 августа 2045 года.

Основные населённые пункты, где можно будет наблюдать полное затмение

Ссылки 
 Интерактивная карта Ксавье Юбе полного солнечного затмения 2 августа 2027 года с обстоятельствами явления для данной точки
 Интерактивная карта НАСА полного солнечного затмения 2 августа 2027 года с обстоятельствами явления для данной точки
 О затмении на британском сайте

2027-08-02
2027 год в науке